Чай:
 Чай — безалкогольный напиток.
 Чай — вид растения (), из листьев которого готовится чайный напиток.

Фамилия 
Чай (柴 Chai) — китайская фамилия (клан). Значение иероглифа — «дрова», «худой». Известные носители:
 Чай Жун, или Шицзун (921—959), — китайский император (954—959) династии Поздняя Чжоу.
 Чай Цзэминь (1916—2010) — китайский дипломат, первый посол КНР в Таиланде (1975—1978) и США (1979—1983).
 Чай Хон Ям (род. 1928) — сингапурский хоккеист на траве.

Топонимы 
 Чай — город в Турции.
 Чай — село в Вилюйском улусе Якутии.

См. также 
 «ЧайФ» — советская и российская рок-группа.
 Иван-чай (значения)